Лугови могу бити:

 Лугови (Шамац), насеље у општини Шамац, Република Српска, БиХ
 Лугови (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Лугови (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ 
 Лугови (Маглај), насеље у општини Маглај, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ 
 Лугови, археолошко налазиште код Жупањца, Лазаревац